La conférence de Bingen peut faire référence à : 
 La conférence du mois de  ;
 La conférence du .

Bingen